Алекса́ндр Ками́нский (; , ,  — , , , Российская империя) — российский польский  и педагог.

Биография 
Учёбу начал в школе изящных искусств в Варшаве у Александра Кокуляра, продолжил 1843—1847 годах в Санкт-Петербурге в Императорской академии художеств, а затем в 1848—1858 годах в Риме. Во время проживания в Париже встречался с Адамом Мицкевичем и написал известный его портрет.

После возвращения в Варшаву в 1858 году был назначен на пост профессора Школы изящных искусств.

В числе его учеников — Адам Бадовский, Станислав Масловский и Владислав Подковиньский.

Примечания

Литература 
 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. — Warszawa, 1965. — Tom 5. — Str. 410, PWN.
 Polski Słownik Biograficzny. — Tom XII. — Str. 557—558.

Почётные вольные общники Императорской Академии художеств